Hold My Hand:

 
  (авторы Джек Лоренс и Ричард Майерс)
  (с участием Кери Хилсон)
 «Hold My Hand» (песня Майкла Джексона) (2011)
 
 
 «Hold My Hand» (песня Леди Гаги) (2022)